De finale van de Coppa Italia van het seizoen 2015/16 werd gespeeld op zaterdag 21 mei 2016 in het Stadio Olimpico in Rome. Titelverdediger Juventus won na verlengingen met 1–0 van AC Milan. De Spaanse spits Álvaro Morata viel in de 108e minuut in en scoorde twee minuten later het enige doelpunt van de wedstrijd.

Finale

Voorgeschiedens
Het was de derde keer dat beide clubs tegenover elkaar stonden in de Italiaanse bekerfinale. In 1942 eindigde de finale tussen Juventus en Milan in een gelijkspel (1-1). De replay in Turijn werd met 4-1 gewonnen door Juventus na een hattrick van de Servische aanvaller Riza Lushta. In 1973 eindigde de finale opnieuw op 1-1, maar won het Milan van succescoach Nereo Rocco na strafschoppen. In 1990 trok opnieuw Juventus aan het langste eind. In de heenwedstrijd in Turijn werd niet gescoord, waardoor Juventus in de terugwedstrijd voldoende had aan een doelpunt van Roberto Galia om de beker te veroveren.

Wedstrijddetails

2016
Bekervoetbal 2015/16
AC Milan
Juventus FC
Sportevenement in Rome